Hans Christian Joachim Gram kan syfta på: 

* Christian Gram (1853—1938), dansk bakteriolog
 H.C. Gram (1890—1965), dansk kliniker